Navigace (z lat. navigatio, plavba) může označovat:
 navigace – činnost sloužící k určení zeměpisné polohy a cesty ke zvolenému cíli
 navigace (přístroj) – přístroj sloužící k navigaci pomocí družicového systému, například GPS
 Automobilový navigační přístroj
 Turistický navigační přístroj
 říční navigace – stavební úprava břehů říčního toku, nábřeží
Navigace při operačních postupech v medicíně (např. při osteosyntéze pro zavrtání šroubu do dlahy a kosti při zlomenině)